Hłuszec – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Hłuszec – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie łojowskim
 Hłuszec – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim